Ryan Miller – (1989) giocatore di football americano dei Cleveland Browns
Ryan Miller – (1980) giocatore di hockey su ghiaccio dei Buffalo Sabres
Ryan Miller – (1984) calciatore dei Portland Timbers
Ryan Miller – (1974) scrittore
Ryan Miller – giocatore di pallavolo
Ryan Miller – (1972) musicista, membro del gruppo Güster